Pancoran (Bondowoso), een bestuurslaag in Indonesië
 Pancoran (onderdistrict), een onderdistrict van de gemeente Jakarta Selatan (Zuid-Jakarta) in de stad Jakarta, Indonesië
 Pancoran (Pancoran), een wijk van Jakarta